Карл Ха́ртман (; 1824—1884) — шведский ботаник.

Биография 
Родился 5 июня 1824 года в Ульриксдале (Стокгольм) в семье ботаника Карла Юхана Хартмана (1790—1849). Брат Роберта Вильгельма Хартмана (1827—1891). В 1842 году поступил в Уппсальский университет. В 1848 году получил степень доктора философии.

В 1849—1850 учился в Лондоне, изучал Линнеевский гербарий. С 1852 года Хартман преподавал в школе в Евле. В 1859 году переехал в Эребру, где стал лектором в учительском колледже.

Хартман подготовил 6 изданий книги своего отца Handbok i Skandinaviens flora. Также он был автором монографии грибов Швеции, представлявшей собой полностью переработанное третье издание книги Юхана Вильгельма Смитта.

Карл Хартман скончался 19 апреля 1884 года в Эребру.

Сын Карла Хартмана Карл Вильгельм Хартман (1862—1941) впоследствии стал ботаником, этнографом и археологом, куратором Музея Карнеги в Питтсбурге.

Некоторые научные работы

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Швеции
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Микологи Швеции